Кубок Профессиональной футбольной лиги Узбекистана 2015 — футбольный турнир среди профессиональных клубов. В турнире участвовали 16 клубов. Проводился по групповой системе и по системе с выбыванием.

Групповой этап 
 Все игры проводились в городе Ташкент.

Группа А 

 По жеребьёвке "Бунёдкор" опередил "Машъал"

Группа В

Группа С

Группа D

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Итоги в группах А и B
 Итоги в группах C и D
 «Машъал», «Коканд-1912», «Шуртан» - в ½ финала Кубка ПФЛ-2015
 «Обод» - в полуфинале Кубка ПФЛ-2015
 «Шуртан» вышел в финал Кубка ПФЛ-2015
 «Машъал» второй год подряд сыграет в финале Кубка ПФЛ
 «Шуртан» - обладатель Кубка ПФЛ-2015

Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу
2015 год в Узбекистане
Февраль 2015 года
Спорт в Ташкенте